Suddenly puede referirse a:

Cine y televisión 
 Suddenly (1954), película de Lewis Allen.
 Suddenly (2002), película de Diego Lerman.
 Suddenly (2006), película de Johan Brisinger.
 Suddenly (1954), película de Uwe Boll.

Música 
Álbumes
 Suddenly (1980), álbum de Arrogance.
 Suddenly (1983), álbum de Marcus Miller.
 Suddenly (1984), álbum de Billy Ocean.
 Suddenly (2010), álbum de Allstar Weekend.
 Suddenly (n/d), álbum de J-Walk.
Canciones
 Suddenly (1987), canción de Angry Anderson.
 Suddenly (2008), canción de Billy Ocean.
 Suddenly (2006), canción de Toni Braxton.
 Suddenly (2008), canción de Ashley Tisdale.